Tilapia steht für:
 Tilapia (Gattung), eine Gattung der Buntbarsche
 Handelsbezeichnung für Buntbarsche, die als Speisefisch genutzt werden:
 Blaue Tilapia (Oreochromis aureus)
 Mosambik-Buntbarsch (Oreochromis mossambicus)
 Oreochromis niloticus („Nil-Tilapia“)
 Oreochromis spilurus
 Rote Tilapie (Hybride O. mossambicus x Oreochromis hornorum)
 Sarotherodon galilaeus, auch als Petrusfisch bekannt 
 Zilles Buntbarsch (Coptodon zillii)

Siehe auch:
 Tilapia-Teich-Virus